Il nome Tommaso di Savoia è comune a diversi personaggi, e può riferirsi a:
 Tommaso I di Savoia (1178-1233)
 Tommaso II di Savoia (1199-1259)
 Tommaso III di Savoia, detto Tommasino (1252-1282)
 Tommaso Francesco di Savoia, capostipite del ramo Savoia-Carignano (1596-1656)